Ка́ссвилл () — название нескольких населённых пунктов в США. Большинство из них названы в честь политика Льюиса Касса (1782–1866).

Населённые пункты США 
  — деревня в Висконсине.
  — поселение в Джорджии.
  — поселение в Западной Виргинии.
  — город в Миссури.
  — боро в Пенсильвании.

См. также 
 Касс